

Zoologie 
Loir peut désigner :
 Loir, nom vernaculaire donné à plusieurs petits mammifères rongeurs de la famille des Gliridae, le plus connu étant le loir européen Glis glis.

Toponymes 

 Loir, rivière française, affluent de la Sarthe.

Patronymes 

 Adrien Loir (1862-1941), bactériologiste français ;
 Alexis I Loir (1640-1713), orfèvre et graveur français, fils de l'orfèvre Nicolas I Loir ;
 Alexis III Loir (1712-1785), artiste peintre, pastelliste et sculpteur français ;
 Annick Loir (née en 1958), athlète française ;
 Caroline Loir (née en 1988), kayakiste française ;
 Gaston Loir (1868-1922), artiste peintre français ;
 Guillaume I Loir (), orfèvre français ;
 Guillaume II Loir (1625-1669), orfèvre français ;
 Guillaume III Loir (1694-1769), orfèvre français ;
 Jean-Baptiste Loir (), marchand orfèvre français ;
 Jean-Baptiste Loir (), entrepreneur français ;
 Jean-Louis Loir (-), financier français ;
 Jean-Louis Loir (1720-1794), religieux français ;
 Louis Loir  (mort en 1720), financier français ;
 Louis Loir  (1805-1876), professeur de dessin français ;
 Louis Loir (), écrivain français ;
 Louis Jean-Marie Loir (1826-1898), prélat français ;
 Luigi Loir (1845-1916), artiste peintre et dessinateur français ;
 Marianne Loir (1715-1769), artiste peintre française ;
 Nicolas I Loir (-), orfèvre français ;
 Nicolas Pierre Loir (1624-1679), artiste peintre et graveur français, fils ainé de l'orfèvre Nicolas I Loir ;
 Thomas Loir (), maître marchand français.

Voir aussi 
 Eure-et-Loir
 Loir-et-Cher
 Le Loir-et-Cher, chanson de Michel Delpech

Lien externe 
 

Patronyme normand